Jacobus Goedhardus Borgesius (1844-1915), burgemeester van Odoorn
Jacobus Goedhardus Borgesius (1919-1992), burgemeester van Rolde